La Kypello Kyprou 1986-1987 fu la 45ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che vinse il suo terzo titolo.

Formula
Il torneo prevedeva 5 differenti turni, tutti con gare di andata e ritorno, tranne la finale, disputata come da tradizione in gara secca. Non si conoscono i risultati di tutte le partite: in particolare non si sa nulla (né abbinamenti né risultati) degli ottavi di finale

Risultati

Primo turno preliminare
Gare giocate il 16 novembre 1986.

Secondo turno preliminare

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Voci correlate
A' Katīgoria 1986-1987
B' Katīgoria 1986-1987

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
1986-1987